Азі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 190 км на південь від Парижа, 100 км на південний схід від Орлеана, 27 км на північний схід від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 204 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 471,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Азі на сайті французького Національного інституту географії
 Азі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Азі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер